Kaidu bezeichnet:
den Kaidu (Fluss), Quellfluss des Konqi (Fluss) im Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China
Qaidu Khan (1235/6–1303), Erbe Dschingis Khans